Verdelobo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Verbascum giganteum; 
 El nombre común de la planta Verbascum lychnitis; 
 El nombre común de la planta Verbascum pulverulentum; 
 El nombre común de la planta Verbascum rotundifolium; o
 El nombre común de la planta '''''Verbascum thapsus.